Die Gauliga Mitte 1937/38 war die fünfte Spielzeit der Gauliga Mitte im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der SV Dessau 05 mit zwei Punkten Vorsprung vor FuCC Cricket-Viktoria 1897 Magdeburg. Der SV Dessau 05 qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und schied dort aber bereits nach der Gruppenphase aus. Die Abstiegsränge belegten die Sportfreunde Halle und der SC Erfurt 1895. Aus den Bezirksligen stiegen der SV 08 Steinach und FV Fortuna Magdeburg auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Deutsche Fußballmeisterschaft 

Gruppe B

|}

Quellen 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963. Deutsche Meisterschaft, Gauliga, Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON-Sportverlag, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Mitte 1937/38 bei http://www.claudionicoletti.eu

1937
Fußballsaison 1937/38